La Voz de Castilla puede hacer referencia a:
 La Voz de Castilla (1910-1921) (1910-1921), periódico de Burgos.
 La Voz de Castilla (Salamanca) (1922-?), periódico de Salamanca.
 La Voz de Castilla (1945-1976) (1945-1976), periódico de Burgos.